Velika nagrada Abu Dabija 2013 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 3. novembra 2013 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Mark Webber, oba Red Bull-Renault, tretje pa Nico Rosberg, Mercedes.

Webber je osvojil najboljši štartni položaj, toda na štartu je povedel Vettel z drugega štartnega mesta in vodstvo zadržal vse do cilja ter dosegel svojo sedmo zaporedno zmago. S tem je izenačil rekord v zaporednih zmagah, ki sta ga pred njim dosegla Alberto Ascari v sezonah  in  ter Michael Schumacher v .

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:41,568
| 1:40,575
| 1:39,957
| 1
|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:41,683
| 1:40,781
| 1:40,075
| 2
|-
! 3
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:41,420
| 1:40,473
| 1:40,419
| 3
|-
! 4
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:40,693
| 1:40,477
| 1:40,501
| 4
|-
! 5
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:41,276
| 1:40,971
| 1:40,542
| 22
|-
! 6
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:41,631
| 1:40,931
| 1:40,576
| 5
|-
! 7
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:41,447
| 1:40,948
| 1:40,997
| 6
|-
! 8
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:41,254
| 1:40,989
| 1:41,015
| 7
|-
! 9
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:41,687
| 1:40,812
| 1:41,068
| 8
|-
! 10
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:41,884
| 1:40,852
| 1:41,111
| 9
|-
! 11
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:41,397
| 1:41,093
|
| 10
|-
! 12
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:41,676
| 1:41,133
|
| 11
|-
! 13
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:41,817
| 1:41,200
|
| 12
|-
! 14
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:41,692
| 1:41,279
|
| 13
|-
! 15
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:41,365
| 1:41,395
|
| 14
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:41,862
| 1:41,447
|
| 15
|-
! 17
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:41,999
|
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:42,051
|
|
| 17
|-
! 19
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:43,252
|
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:43,398
|
|
| 21
|-
! 21
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:43,528
|
|
| 19
|-
! 22
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:44,198
|
|
| 20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 55
| 1:38:06,106
| 2
| 25
|-
! 2
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 55
| +30,829
| 1
| 18
|-
! 3
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 55
| +33,650
| 3
| 15
|-
! 4
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 55
| +34,802
| 6
| 12
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 55
| +1:07,181
| 10
| 10
|-
! 6
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 55
| +1:18,174
| 11
| 8
|-
! 7
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 55
| +1:19,267
| 4
| 6
|-
! 8
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 55
| +1:22,886
| 7
| 4
|-
! 9
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 55
| +1:31,198
| 8
| 2
|-
! 10
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 55
| +1:33,257
| 17
| 1
|-
! 11
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 55
| +1:35,989
| 14
|
|-
! 12
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 55
| +1:43,767
| 12
|
|-
! 13
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 55
| +1:44,295
| 16
|
|-
! 14
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 54
| +1 krog
| 5
|
|-
! 15
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 54
| +1 krog
| 15
|
|-
! 16
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 54
| +1 krog
| 9
|
|-
! 17
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 54
| +1 krog
| 13
|
|-
! 18
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 54
| +1 krog
| 18
|
|-
! 19
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 54
| +1 krog
| 19
|
|-
! 20
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 53
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 21
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 53
| +2 kroga
| 20
|
|-
! Ods
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 0
| Trčenje
| 22
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013